Мелкое — что-то небольшое по величине, объёму, размерам или ценности.

Озёра 
 Мелкое — озеро в Архангельской области, на острове Греэм-Белл архипелага Земля Франца-Иосифа.
 Мелкое («Лягушатник-круглое») — озеро в черте города Владимира.
 Мелкое — озеро в Карелии, примерно в 18 км от города Беломорска.
 Мелкое — озеро в Красноярском крае, на юге Таймыра.
 Мелкое — озеро в Ленинградской области, в природном парке Вепсский лес.
 Мелкое — озеро в черте города Нижнего Новгорода.
 Мелкое — озеро в Псковской области, в 5 км от города Невеля.
 Мелкое — озеро в Свердловской области, примерно в 3 км от Екатеринбурга.
Мелкое — озеро в Тверской области, Торопецкий район.